Le terme de feutre désigne plusieurs choses, chronologiquement :
 une étoffe, le feutre ;
 un chapeau, le feutre ou feutre-mou ;
 un stylo, le stylo-feutre.
 un amas de débris organiques au pied du gazon, le feutre végétal